Martikainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1878-1934), homme politique finlandais
 (né en 1970), chanteur et compositeur finlandais
 (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace
Martta Martikainen-Ypyä (1904-1992), architecte finlandais
 (né en 1941), homme politique finlandais
Tommi Martikainen (né en 1982), coureur cycliste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois